Баскетбол в Азербайджане — одно из ключевых направлений спортивной активности в Азербайджанской республике.

История 
В 1926 года бакинская баскетбольная команда общества «Динамо» завоевала первое место. Среди выдающихся баскетболистов того периода можно отметить Г.Абрамова, Н. Талышханова, Я.Арунова, И.Ионова, К.Эфендиевой, С.Плескуновой, Фоминой и др. 

В 1931 году азербайджанская мужская сборная команда одержала первое место по Закавказью и впервые получила право на участие с самостоятельной командой в первенстве СССР.

В 1992 году после того, как Азербайджан восстановил свою независимость была создана Федерация баскетбола Азербайджана. В 1994 году Федерация баскетбола Азербайджана стала полноценным членом Международной баскетбольной федерации. 

В 1995 году в Баку был проведен Международный турнир с участием мужских сборных баскетбольных команд Турции, Грузии, Туркменистана и Азербайджана, на котором азербайджанская команда одержала первое место.

По причине неучастия на собраниях и мероприятиях ФИБА с 1997 по 2000 года, Азербайджан был лишён полноправного членства, но вскоре на конгрессе ФИБА, который состоялся в Турции членство Азербайджанской баскетбольной федерации было восстановлено.

Современный период 
В августе 2002 года председатель Национального Олимпийского Комитета Ильхам Алиев встретился с чемпионом по баскетболу Римас Куртинайтисом, после чего в сентябре Римас был назначен главным тренером национальной сборной и проработал до 2006 года. 

В 2006 году азербайджанская мужская сборная команда приняла участие в Европейском Кубке Развития FİBA в Албании, где получила первое места.

В 2010 году азербайджанская национальная мужская сборная команда участвовала на международном турнире «Новруз -2010», которая проводилась в городе Бишкек и одержала победу.  

В 2012 году турок Али Тон стал тренером сборной Азербайджана по баскетболу.

См.также 

 Мужская сборная Азербайджана по баскетболу
 Федерация баскетбола Азербайджана

Примечания 

Баскетбол в Азербайджане